Tatoué(e) désigne une personne ou une chose ayant un tatouage.

Œuvres 
Par ordre chronologique :
 Raphaël le tatoué : film comique avec Fernandel de 1938 ;
 La Rose tatouée (The Rose Tattoo) : pièce de théâtre de Tennessee Williams créée en 1951 ;
 La Rose tatouée : film de 1955 d'après la pièce éponyme ;
 La Vie d'un tatoué (刺青一代) : film japonais de 1965 ;
 Le Tatoué : film comique avec Louis de Funès et Jean Gabin de 1968 ;
 Les Dossiers secrets de Sherlock Holmes : l'Affaire de la rose tatouée, jeu vidéo de 1996 ;
 La Fille tatouée : roman de Joyce Carol Oates paru en 2003

Biologie 
 Murène tatouée : un poisson.

Articles connexes 
 Tatouage ;
 Lucky Diamond Rich, l'homme le plus tatoué du monde.